Beate Grimsrud (1963-2020), écrivain et réalisatrice norvégienne.
 Lois Capps, née Lois Ragnhild Grimsrud (1938-), femme politique américaine, (1918-1981), acteur américain.